Oranje Nassaulaan kan verwijzen naar een van de volgende straten:

 Oranje Nassaulaan (Amsterdam)
 Oranje Nassaulaan (Andijk)
 Oranje Nassaulaan (Den Bosch)
 Oranje Nassaulaan (Groningen)
 Oranje Nassaulaan (Hoogkarspel)
 Oranje Nassaulaan (Leerdam)
 Oranje Nassaulaan (Overveen)
 Oranje Nassaulaan (Rhoon)
 Oranje Nassaulaan (Vrouwenpolder)
 Oranje Nassaulaan (Warmond)
 Oranje Nassaulaan (Wolvega)